Battle ("battaglia", in inglese), può significare:

Geografia
 Battle – comune del Regno Unito nell'East Sussex, Inghilterra
 Battle – villaggio del Portogallo
 Battle – fiume del Canada

Persone
 Ashley Battle (1982) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Hinton Battle (1956) – attore statunitense
 John Battle (1962) – ex cestista statunitense
 John Battle – politico britannico
 John Stewart Battle (1890-1972) – politico statunitense
 Kathleen Battle (1948) – soprano statunitense
 Kenny Battle (1964) – ex cestista statunitense
 Simone Battle (1989-2014) – cantante, ballerina e attrice statunitense
 Talor Battle (1988) – ex cestista statunitense
 Tara Cross-Battle (1968) – ex pallavolista statunitense
 Texas Battle (1980) – attore statunitense

Altro
 Battle – film del 2018 di Katarina Launing
 Battle – gruppo musicale sudcoreano
 Battle – nella break dance, sfida tra b-boy
 Battle – nel graffitismo, sfida tra writer o crew
 Battle – un genere di manga e anime caratterizzato da un'azione fantastica e il più delle volte da tecniche speciali di lotta usate nei conflitti. In genere destinato ai ragazzi ma non sempre è così.

Pagine correlate 
 Battaglia (disambigua)